Karussell steht für:

 Karussell, ein Fahrgeschäftstyp
 Sitzkarussell, ein Typ von Kinderspielgeräten auf Spielplätzen
 Karussell (Label), ein Hörspiellabel
 Karussell (Zeitschrift), deutsche Literaturzeitschrift
 eine Bauweise von Melkanlagen, siehe Melkstand#Melkkarussell
 eine Bauweise des Magazins bei technischen Geräten wie zum Beispiel Diaprojektoren und CD-Wechslern
 einen Streckenabschnitt der Nordschleife des Nürburgrings
 Karussell (Entwurfsmuster), ein Gestaltungselement im Interfacedesign
 Küchenkarussell, ein drehbarer Einsatz in einem Küchenschrank

Musik:
 Karussell (Band), eine deutsche Rockband
 Karussell (Musiktheorie), eine Sequenz
 Karussell, ein Lied von Tonia (1968), siehe Gli occhi miei

Film und Fernsehen:
 Karussell (1955), ungarischer Film von Zoltán Fábri 
 Karussell (1956), US-amerikanischer Film von Henry King
 Karussell (2016), österreichischer Experimentalfilm von Gerda Leopold
 Karussell (Sendung), Vorabend-Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen (1977 bis 1988)

Das Karussell steht für:
 Das Karussell, Gedicht von Rainer Maria Rilke (1906)
 Das Karussell, Roman von Ingeborg Drewitz (1969)

Siehe auch:
 Karussellapparatur
 Merry-Go-Round
 Karusell
 Carousel
 Carrossel
 Carrousel